Zibechi ist der Nachname der folgenden Personen:

 Alfredo Zibechi, uruguayischer Fußballspieler
 Armando Zibechi, uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Zibechi, uruguayischer Fußballspieler